Svinjac može označavati:
 Svinjac (Bupleurum), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876. Zvinčac, biljni rod iz porodice Apiaceae
 Svinjac (Conium),  Šulek, B., 1879. Velika kukuta biljni rod iz porodice Apiaceae